În accepțiunea modernă, un misil (substantiv neutru, misil, plural misile), cunoscut și sub expresia de misil ghidat, este un sistem autoghidat cu propulsie similară ca cea a oricărei rachete, care este, de obicei, prin contrast, neghidată (deși rachetele pot fi ghidate sau chiar conduse, cele cosmice, în special).

Misilele au patru componente de bază, sistemul de urmărire al țintei, mecanismul de zbor, motorul și încărcătura de plasat (încărcătura de atac). Misilele pot fi îngust specializate, fiind adaptate exact scopurilor urmărite. Astfel există misile sol-sol, aer-sol, aer-aer, misile balistice, de croazieră, anti-vas, anti-submarin, anti-tanc, anti balistice, anti-satelit și enumerarea poate continua.

Toate misilele existente sunt astfel proiectate pentru a fi propulsate pe baza căldurii degajate în urma reacției de ardere dintre un combustibil și oxigenul din aer, care au loc într-un motor cu ardere externă de tipul motorului rachetă, al unui motor cu reacție sau al unui alt tip similar. Dispozitivele aeriene explozive lansate, dar fără autopropulsie, sunt denumite proiectile și au o lungime de bătaie sensibil redusă comparativ cu cea a misilelor.

Tipuri de misile

Sol-sol

Aer-aer

Aer-sol

Anti-satelit

Articole conexe 

 Apărarea de misile
 Centru de control de lansare a misilelor
 Centru de presiune (mecanica fluidelor)
 Distrugător cu misile ghidate
 Fenomene atmosferice la amurg
 Lansare ușoară (misile)
 Lansare dură (misile)
 Lansator de rachete
 Misil de comandă
 Parc de rachete
 Navigare proporțională
 Sistem NATO de apărare contra misilelor
 Sistem de lansare verticală

</div>

Referințe

Legături externe 

 
 
  Evaluare impactului implementării sistemului de apărare antirachetă — Dr. Mirela Atanasiu

Arme explozive
Muniție